Константин Демидов:
 Демидов, Константин Вячеславович (род. 1964) — советский и российский актёр.
 Демидов, Константин Петрович (1910—1979) — полный кавалер ордена Славы.